

Населені пункти та їхні частини
 Станішево — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Станішево — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Станішево — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки